Guillem de Prússia (príncep de Prússia) (1783 - 1851).
 Guillem de Prússia (príncep hereu de Prússia) (1882 - 1951).